Bambi může být:

kniha
Bambi (postava), zvířecí postava jelena z knihy pro děti rakouského spisovatele Felixe Saltena z roku 1923, původním názvem Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde (volně přeloženo:Bambi, život v lese nebo Bambi, životní příběh z lesů)

film
Bambi (film, 1942), americký animovaný film z roku 1942, dětská pohádka studia Walta Disneye natočená podle knihy Felixe Saltena
Bambi Meets Godzilla, kanadský krátkometrážní animovaný snímek z roku 1969
Bambi (film, 1985), sovětský hraný fantasy film z roku 1985, režie Natalie Bondarčuková
Bambiho dospívání, sovětský hraný fantasy film z roku 1986, režie Natalie  Bondarčuková
Bambi 2, americký animovaný film z roku 2006, filmová pohádka studia Walta Disneye, doplněk a pokračování stejnojmenného filmu z roku 1942
Bambi (film, 2013), francouzský dokumentární životopisný film z roku 2013
Hello Bambi, americký krátký animovaný film z roku 2011

jiný význam
Bambi (cena), německá umělecká mediální a televizní cena 
Bambi (Angola), obec v Angole
Bambi (firma), srbská potravinářská společnost
bambi vak, letecké hasicí zařízení

Podobné názvy
Bambieffekten, norský hraný film z roku 2011